Aristòtil d'Estagira ( - ), el més prolífic dels filòsofs antics
 Hi hagué altres personatges que portaren aquest mateix nom:
 Aristòtil d'Atenes ( - ), un dels Trenta Tirans
 Aristòtil d'Atenes (), orador i polític atenès
 Aristòtil de Cirene (), filòsof de l'Escola cirenaica
 Aristòtil d'Argos (), filòsof grec de l'Escola de Mègara
 Aristòtil de Calcis, historiador grec, autor d'una obra sobre Eubea
 Aristòtil de Sicília, retòric grec que va escriure una resposta al Panegíric d'Isòcrates
 Aristòtil, autor d'una obra perduda intitulada 
 Aristòtil, autor d'una obra perduda sobre la Ilíada
 Aristòtil és el nom de tres filòsofs peripatètics:
 Un comentarista de l'obra d'Aristòtil
 Un fill d'Erasístrat, esmentat per Sext Empíric
 Un filòsof especulatiu nadiu de Mitilene del temps de Galè
 A més d'aquests, hi ha constància de molts més personatges anomenats Aristòtil. Diògenes Laerci n'esmenta vuit de diferents, i Jonsius (De Scriptoribus Historiae Philosophicae) n'enumera 32.

Bibliografia